IE, Ie eller ie kan syfta på:

 IE – en webbläsare utvecklad av Microsoft, se Internet Explorer
 IÉ, förkortning för Iarnród Éireann – ett järnvägsbolag på Irland
 IE – en måttenhet som används för många medicinska preparat, se Internationell enhet
 Ie, Okinawa – en landskommun i Okinawa prefektur i Japan
 i.e. – en förkortning av latinets id est
 -ie – ett ortnamnsefterled
 .ie – nationell toppdomän för Irland